A 2013-as finn rali (hivatalosan: 63rd Neste Oil Rally Finland) volt a 2013-as rali-világbajnokság nyolcadik versenye. Augusztus 1. és augusztus 3. között került megrendezésre, 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 324.21 kilométert tett ki. A 96 indulóból 58 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
  A Junior WRC versenyzői csak az első 19 szakaszt teljesítették.

További információk 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

2013 a rali-világbajnokságban